De Football League Cup 2017/18, ook bekend als de EFL Cup, was de 58e editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 8 augustus 2017 en eindigde op 25 februari 2018 met de finale in Wembley Stadium.

Schema

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

De finale werd op 25 februari 2018 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen.

Zie ook
 FA Cup 2017/18
 Engels voetbalkampioenschap 2017/18

Bekervoetbal 2017/18
2018